Rádio (elemento químico)

Localidades
Radium (Kansas)

Outros
Radium Futebol Clube
Radium (álbum)

Desambiguação